Sanda – miasto w Japonii, w prefekturze Hyōgo
 Sanda – chiński sport walki